Margaret Little (1901-1994), psychanalyste britannique
 Margaret Little, gambiste canadienne